

Biologia 
 Adrenalina – ormone

Cinema 
 Adrenalina (Adrenalin: Fear the Rush) – film del 1996 diretto da Albert Pyun

Musica 
 Adrenalina – singolo di Giuni Russo e Donatella Rettore del 1987
 Adrenalina – album dei Finley del 2007
 Adrenalina – singolo dei Finley del 2007 tratto dall'album omonimo
 Adrenalina – singolo di Wisin con Ricky Martin e Jennifer Lopez del 2014
 Adrenalina – singolo di Benji & Fede del 2016
 Adrenalina – singolo di Senhit del 2021

Videogiochi 
Asphalt 6: Adrenaline, videogioco di Gameloft